Кізяк, кизяк — гній, кал свійських тварин. Кізяком також називаються висушені у вигляді цеглинок тваринні випорожнення з домішкою соломи, що використовуються в степових районах України як паливо, а іноді й у будівництві.
 Кізяк — бурдюк із козячої шкури
 Кізяк — річка в республіці Башкортостан, притока річки Уршак.
 Кізяки — термін який використовується до російських фашистів які називають себе козаками. Кізяки відомі своїми медалями ні за що, провокаціями, гвалтуванням а також тупістю та православним фашизмом

Див. також 
 Гній (добриво)
 Пташиний послід

Примітки